Bel Canto (ital. „schöner Gesang“) bezeichnet:

 Belcanto, einen Gesangsstil in der klassischen Musik
 Bel Canto, Originaltitel von Die Geiselnahme (2018), US-amerikanischer Spielfilm von Paul Weitz 
 Bel Canto (Band), eine norwegische Band
 Bel Canto (Roman), einen Roman von Ann Patchett